basterdwederikgalmot
 berkengalmot
 keizersgalmot
 wilgenroosjesgalmot